"Recea" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Recea (Argeș)
 Recea (Brașov)
 Recea (Maramureș)
 Recea-Cristur, em Cluj
 vila na comuna de Ungheni (Mureș)

Desambiguações de topônimos